Pankratz ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Pankratz, deutsche Anglistin
 Artur Pankratz (1893–1975), deutscher Sozialist; Abgeordneter im polnischen Sejm (1922–1930)
 Helga Pankratz (1959–2014), österreichische Autorin und Kabarettistin
 Leonie Pankratz (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Maria Pankratz (* 1965), deutsche Laienschauspielerin

Sonstiges:
 Pankratz Bay, Bucht der Siple-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Pankratius
 Pankrác
 Pankraz
 Lambert Pancratz (1800–1871), Politiker im Großherzogtum Oldenburg